Фёдор (Теодо́р-А́львин) Ка́рлович Пу́ншель (1822 — 1893/1894) — российский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография
Родился  года в Виндаве. Академист 2-й степени с 1839 года; вольноприходящий ученик Императорской Академии художеств в 1843—1846 годах. В 1846 году получил звание неклассного художника с правом производить постройки, в 1847 — малую серебряную медаль Академии художеств, в 1854 — звание академика (1854) за «проект гостиницы в столице».

Художник-прикладник. Работал при гальвано-пластическом заведении (1850-е). Архитектор 1-го Российского страхового от огня общества.

Член Петербургского общества архитекторов (с 1870).

Умер  года.

Известные проекты:
Конкурсный проект женской больницы в Перми.

 Сооружения скульптурной мастерской Клейна. Профессора Попова ул., 23 (1849—1852)
 Здание бронзовой фабрики Товарищества Генке. Обводного наб.к., 233 — Степана Разина ул., 1 (1858—1859)
 Особняк Минсбаха. 13-я линия ВО, 28 (1863)
 Дом купца П. Я. Бекеля. 2-я линия ВО, 23 — Репина ул., 24 (1881—1883)
 Доходный дом (перестройка и расширение). Комсомола ул., 51 — Академика Лебедева ул., 5 (1882)
 Доходный дом. Макаренко пер., 13 (1885)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга